

Pessoas
Bull Lowe
Chad Lowe
Chris Lowe
Crystal Lowe
Edward Lowe
Ferdinand Löwe
Marv Lowe
Nick Lowe
Omare Lowe
Onandi Lowe
Paul Lowe
Richard Thomas Lowe
Rob Lowe
Ruth Lowe
Thaddeus S. C. Lowe

Outros
4091 Lowe
Síndrome de Lowe
Lowe's 

Desambiguações de sobrenomes